

Кеваскум — місто, штат Вісконсин
 Кеваскум — селище, штат Вісконсин